Achebe peut désigner :
 Chinua Achebe (1930-2013), un écrivain nigérian ;
 Achebe, un personnage de Marvel Comics.